Авде́евка — село в Абдулинском городском округе Оренбургской области России.

География 
Село находится в северо-западной части Оренбургской области, в лесостепной зоне, в пределах южной окраины Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на правом берегу реки Камыш-Садак, на расстоянии примерно 19 километров (по прямой) к юго-востоку от города Абдулино, административного центра района. Абсолютная высота — 223 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с суровой зимой (морозы ниже −30 °C) и жарким летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 19-22 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 420 мм. Около 60—70 % годового количества осадков выпадает в течение тёплого периода. Снежный покров держится в среднем около 150 дней в году.
Часовой пояс

История 
До 1 января 2016 года село входило в состав Камышсадакского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,9 %, женщины — соответственно 54,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 % из 254 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная школа, центр досуга (учреждение культуры) и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Центральная
 ул. Школьная

Примечания 

Населённые пункты Абдулинского городского округа